Михаил Родионович Пестриков (,  — , ) — российский и советский художник, педагог.

Биография 
Родился в Калуге, в купеческой семье. Окончил Калужское реальное училище. С 1883 по 1893 год обучался в Императорской академии художеств в Петербурге.

В 1887 г. окончил научный курс. За время учёбы награждался медалями: в 1888 г. — второй серебряной; в 1889 г. — первой и второй серебряными; в 1891 г. — первой серебряной; в 1892 г. — второй золотой за программу «Всемирный потоп».

1 ноября 1893 г. ему было присвоено звание классного художника 1 степени за программу «Грешница, обливающая слезами ноги Спасителя».

В Харькове жил с 1893 года. Работал педагогом в нескольких художественных заведениях Харькова, с 1896 года — в художественном училище, позже — в художественном и технологическом институтах. Особенностью его метода обучения была «методическая безупречность», эту технологию он отрабатывал серьёзно и продумывал все детали уроков.

Среди его известных учеников — В. Аверин, А. Дейнека, Б. Косарев, А. Лейбфрейд, Г. Цапок и др.

Член Товарищества харьковских художников, некоторое время был его председателем участвовал в выставках Товарищества.

Творчество 
Занимался монументально-декоративной и станковой живописью, создал ряд картин религиозной тематики, писал портреты. Среди его известных полотен «Усекновение главы Иоанна Предтечи» (1893).

Память 
Имя художника М. Р. Пестрикова с 2015 года носит одна из улиц Харькова.

Литература 
 Кожевникова Н. И. Художник родом из Калуги: Михаил Родионович Пестриков / Н. И. Кожевникова // Краеведение в сфере культуры и искусства: материалы XIV науч.-практ. конф. Калуга, 20-21 мая 2015 года. — Калуга : Ноосфера, 2015. — С. 151—168

Ссылки 
 Михаил Родионович Пестриков
 Улица Пестрикова

Преподаватели Харьковской государственной академии дизайна и искусств
Выпускники Императорской Академии художеств
Художники-портретисты Российской империи
Художники-портретисты Украины
Художники-портретисты СССР
Художники религиозного жанра
Педагоги Украины
Педагоги СССР
Педагоги Российской империи
Художники-монументалисты СССР
Художники-монументалисты Российской империи
Художники-монументалисты Украины
Преподаватели Харьковского политехнического института
Персоналии:Харьковская государственная академия дизайна и искусств